O The Lions Football Club é um clube de futebol com sede em Cascade, Seicheles. A equipe compete no Campeonato Seichelense de Futebol.

História 
O clube foi fundado em Cascade na ilha de Mahé.

Ligações externas 
 Perfil na Transfermarkt 

Clubes de futebol das Seicheles